La Hormiga kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Valle del Guamuez (ort), Putumayo,

Mexiko 

 La Hormiga, Michoacán, ort, Maravatío,

Spanien 

 La Hormiga (ö), Murcia, Murcia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar